Lega cattolica (Ligue catholique o Santa Lega, Sainte Ligue o Santa Unione, Sainte Union) – raggruppamento di cattolici creato in Francia da Enrico di Guisa nel 1576
 Lega cattolica (Katholische Liga) – alleanza siglata nel 1609 fra gli stati tedeschi cattolici in opposizione all'Unione Evangelica formata dagli stati tedeschi protestanti 
 Lega cattolica (Catholic League for Religious and Civil Rights) – gruppo statunitense per i diritti civili